

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Rancho Viejo – città della Contea di Cameron, Texas
 Rancho Viejo – census-designated place della Contea di Starr, Texas